Il singolare del torneo di tennis Agadir Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Oliver Gross 2-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Christian Ruud (Campione)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Kris Goossens (primo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1996